Čierna Lutiša je přírodní rezervace v oblasti Kysuce.

Nachází se v katastrálním území obce Lutiše v okrese Žilina v Žilinském kraji. Území bylo vyhlášeno či novelizováno v roce 1972 na rozloze 26,3500 ha. Rozloha ochranného pásma byla stanovena na 50,8200 ha.

Předmětem ochrany je: ochrana území s významným ojedinělým zbytkem zachovalých, původních klimaxových společenství ve flyšové oblasti Kysucké vrchoviny, kde vegetační pokryv byl silně pozměněn.

Externí odkazy 
 Přírodní rezervace Čierna Lutiša, Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR
 Chránené územia, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Přírodní rezervace na Slovensku
Chráněná území v okrese Žilina